Пливачка дисциплина 100 метра слободно за мушкарце на Олимпијским играма 2008. у Пекингу одржана између 12. и 14. августа у Националном центру за водене спортове.

Учествовала су 64 такмичара из 56 земаља.

Квалификационе норме су учешће на Играма 2008. биле су 49,23 сек. (А норма) и 50,95 сек. (Б норма). Национални олимпијски комитети (НОК) са два или више пливача који су испливали А норму за такмичење је могао послати било коју двојицу од њих, у супротном, могло је послати једног пливача са Б нормом.

Рекорди пре почетка такмичења 
Стање 11. августа 2008.

Освајачи медаља

Рекорди после завршетка такмичења 
Стање 14. августа 2008.

Резултати

Квалификације 
Квалификације су одржане 12. ангуста 2008. у 18,33 до 19,02 по локалном времену (UTC+8). Пливачи су подељени у 9 група од којих се 16 са најбољим постигнутим временом пласирало за полуфинале.

Полуфинале 
За полуфинале се клалификовало 16 пливача. Шеснести и сеамнаести су имали исто време. Шестопласирани Милорад Чавић је после трке изјавио да неће учествовати у финалу, збод дисциплине 100 лептир, па није одржано распивавања 16. и 17. за 16. место, него су оба директно ушла у полуфуинале.

Финале

Спољашње везе 
 Резултати на сајту ФИНА

Пливање на Летњим олимпијским играма 2008.